

Patronymes 
Fedosseïev ou Fiodosseïev (masculin ; ) ou Fedosseïeva ou Fiodosseïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Fedosseïev (1991-), joueur de hockey sur glace russe.
 Grigory Fedosseïev (1799-1968), écrivain et géodésien russe. 
 Oleg Fedosseïev (1936), athlète russe.
 

Patronyme russe